Korkeamaa kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korkeamaa (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Korkeamaa (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar